Aghavnadzor – comune armeno della provincia di Kotayk'
 Aghavnadzor – comune armeno della provincia di Vayots Dzor